Lech Poznań (uitspraak: , ong. lech poznanj) is een op 19 maart 1922 opgerichte Poolse voetbalclub uit de stad Poznań. De club speelt in de Ekstraklasa, de hoogste voetbaldivisie in Polen. De clubkleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1922, maar de club speelde pas na de Tweede Wereldoorlog in de hoogste klasse. Na degradatie in 1957 keerde de club terug van 1961 tot 1963 en speelde dan enkele jaren in de tweede en zelfs derde klasse. In 1972 keerde de club terug naar de hoogste klasse en speelde er nu tot 2000 en werd in die tijd ook vijf keer landskampioen. Na twee jaar tweede klasse keerde de club in 2002 terug op het hoogste niveau, waar ze nog steeds spelen. 

In het seizoen 2006/07 fuseerde de club met Amica Wronki, die ook in de Ekstraklasa speelde. De hoogste elftallen spelen verder onder de naam Lech Poznań. Het reserveteam van Amica Wronki bleef nog wel bestaan, en speelt onder hun eigen naam verder in de III liga, de op twee na hoogste voetbalcompetitie van Polen.

Het stadion van Lech Poznań, het Miejski, telt 43.269 zitplaatsen.

Erelijst 
 Landskampioen - (8x)
1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010, 2015, 2022
 Beker van Polen - (5x)
1982, 1984, 1988, 2004, 2009
 Poolse Supercup - (6x)
1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016

Huidige selectie (2020) 
Laatst bijgewerkt: 13 April 2020

Statistieken

Lech Poznań in Europa 

Lech Poznań speelt sinds 1978 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (5x)
1992/93, 1993/94, 2010/11, 2015/16, 2022/23
 Europacup I (3x)
1983/84, 1984/85, 1990/91
 Europa League (9x)
2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21
 Europa Conference League (1x)
 2022/23
 Europacup II (2x)
1982/83, 1988/89
 UEFA Cup (5x)
1978/79, 1985/86, 1999/00, 2004/05, 2008/09
 Intertoto Cup (2x)
2005, 2006

Bekende (oud-)spelers 

  Teodor Aniola
  Jarosław Araszkiewicz
  Jacek Bąk
  Bartosz Bosacki
  Jerzy Brzęczek
  Seweryn Gancarczyk
  Tomasz Iwan
  Andrzej Juskowiak
  Sergey Krivets
  Robert Lewandowski
  Damian Łukasik
  Sławomir Peszko
  Jerzy Podbrożny
  Piotr Reiss
  Artjoms Rudņevs
  Semir Štilić
   Arnaud Sutchuin-Djoum
  Piotr Świerczewski
  Aleksandar Tonev
  Mirosław Trzeciak
  Marcin Wasilewski
  Artur Wichniarek
  Grzegorz Wojtkowiak
  Marcin Zając
  Maciej Żurawski
  Mickey van der Hart

Externe link 
 Officiële website
 lech.tv
 Lech Poznań (90minut.pl)